Rosa Lindstedt (née le  à Ylöjärvi) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace  qui évolue en ligue élite féminine en tant que défenseure. Elle a remporté deux médailles de bronze olympiques aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. 

Elle a remporté deux fois le championnat finlandais en 2010 et 2016.

Biographie

Carrière en club 
Elle a été formée à l'Ilves Tampere.

Carrière internationale 
Elle représente la Finlande en senior depuis 2010. Elle est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2010 et participe aux championnats du monde 2011.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 14|| 0|| 1|| 1|| 24|| 10|| 2|| 0|| 2|| 22
|-
| 2003-2004|| Tappara || SM-Sarja|| 22|| 0|| 2|| 2|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Tappara || SM-Sarja|| 18|| 1|| 2|| 3|| 47|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Tappara || SM-Sarja|| 20|| 0|| 2|| 2|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Tappara || SM-Sarja|| 18|| 3|| 0|| 3|| 88|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2007-2008|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 20|| 7|| 14|| 21|| 28|| 8|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2008-2009|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 24|| 5|| 11|| 16|| 36|| 7|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2009-2010|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 20|| 4|| 24|| 28|| 40|| 11|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
| 2009-2010|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 24|| 3|| 9|| 12|| 84|| 9|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2010-2011|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 30|| 5|| 20|| 25|| 28|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2012-2013|| JYP Jyväskylä || SM-Sarja|| 28|| 9|| 14|| 23|| 16|| 8|| 6|| 1|| 7|| 10
|-
| 2013-2014|| JYP Jyväskylä || SM-Sarja|| 22|| 8|| 16|| 24|| 22|| 8|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2014-2015|| JYP Jyväskylä || SM-Sarja|| 26|| 20|| 24|| 44|| 20|| 7|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| 2015-2016|| JYP Jyväskylä || SM-Sarja|| 28|| 16|| 21|| 37|| 16|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2016-2017||HV 71 || SDHL|| 36|| 4|| 5|| 9|| 24|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2017-2018|| HV 71 || SDHL || 36|| 6|| 9|| 15|| 24|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|  2018-2019 || HV 71 || SDHL || 34 || 8 || 8 || 16 || 18 || 7 || 2 ||0 || 2 || 4
|-
|  2019-2020 || HV 71 || SDHL || 36 || 4 || 8 || 12 || 18 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|  2020-2021 || Brynäs IF || SDHL || 33 || 5 || 2 || 7 || 6 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4

Internationales 

|| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 10 || Médaille de bronze
|- 
|2011 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 22 || Médaille de bronze
|-
| 2012 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 6 || 1 || 0 || 1 || 6|| align="left" | Quatrième
|-
| 2013 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 ||8 || align="left" | Quatrième
|-
| 2014 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0|| 1 || 1 || 6|| align="left" | Cinquième
|- 
| 2015 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde|| 6|| 3|| 0|| 3|| 8 || Médaille de bronze
|-
| 2016 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || align="left" | Quatrième
|-
| 2017 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6|| 0|| 2|| 2|| 8 || Médaille de bronze
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2 || Médaille de bronze
|- 
| 2019 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 2|| align="left" |  Médaille d'argent
|- 
| 2021 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2|| align="left" |  Médaille de bronze

Références 

Naissance en janvier 1988
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Ylöjärvi
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010